Bachorzew – wieś w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin
 Bachorzew – osada leśna w województwie wielkopolskim, w powiecie jarocińskim, w gminie Jarocin